Svanborg är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alvar Svanborg (1921–2009), svensk läkare 
 Anders Svanborg (1770–1812), svensk orientalist
 Catharina Svanborg (född 1949), svensk mikrobiolog
 Johanna Svanborg (född 1973), svensk författare
 Karin Svanborg-Sjövall (född 1980), svensk skribent

Svenska efternamn